'''Antella peut faire référence à :
Antella, une ville d'Espagne, dans la Communauté valencienne ;
Antella, un village de la municipalité de Bagno a Ripoli dans la Province de Florence, Italie), situé en Toscane, avec une population de .
 Le palais de l'Antella, un palais florentin situé piazza Santa Croce.
Homonymie de toponyme